Francella ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gloria Francella (* 1957), italienische Illustratorin und Schriftstellerin 
 Guillermo Francella (* 1955), argentinischer Filmschauspieler und Journalist
 Meaghan Francella (* 1982), US-amerikanischer Profigolferin 
 Nicolás Francella (* 1990), argentinischer Schauspieler, Sänger und Fernsehproduzent